

Musica 
 Big Daddy – album di John Mellencamp del 1989
 Big Daddy – singolo di Heavy D del 1997
 Big Daddy – gruppo musicale statunitense

Persone 
 Big Daddy Kane – rapper statunitense
 Big Daddy Kinsey – musicista statunitense
 Jesse Marvin Unruh (anche conosciuto come Big Daddy Unruh) – politico statunitense 
 Matt Cain (anche conosciuto come Big Daddy) – giocatore di baseball statunitense
 Shirley Crabtree Jr. (anche conosciuto come Big Daddy) – wrestler britannico
 Don Garlits (anche conosciuto come Big Daddy) – ex pilota automobilista e ingegnere statunitense
 Gary Goodridge (anche conosciuto come Big Daddy) – ex kickboxer e combattente di arti marziali miste trinidadiano naturalizzato canadese
 Ed Roth (anche conosciuto come Big Daddy) – artista e animatore statunitense
 Viscera (anche conosciuto come Big Daddy) – wrestler statunitense

Personaggi 

 Big Daddy – nemico presente nella saga di BioShock e personaggio giocabile in PlayStation All-Stars Battle Royale

Altro 
 Big Daddy - Un papà speciale – film del 1999 diretto da Dennis Dugan
 Big Daddy – duna situata a Sossusvlei, presso il deserto del Namib
 Big Daddy – soprannome di Tom Donahue, disc jockey e produttore discografico statunitense

Pagine correlate 
 Daddy